Il singolare del torneo di tennis Tunis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomaz Bellucci che ha battuto in finale Dušan Vemić 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Julien Benneteau (quarti di finale)
 Florent Serra (semifinali)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Paul Capdeville (quarti di finale)

 Nicolás Massú (semifinali)
 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Olivier Patience (primo turno)
 Thomaz Bellucci (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2008